Hot Spot oder Hotspot (engl. wörtlich ‚heiße Stelle‘, sinngemäß ‚Brennpunkt‘) steht für: 

 Erstaufnahme-Hotspot, ein Registrierzentrum für Flüchtlinge im Schengen-Raum

 Hot Spot (WLAN), einen drahtlosen Internetzugriffspunkt
 Hotspot (Datenbanken), Datenelemente in einer Datenbank, auf die stark zugegriffen wird

 Hot Spot (Photovoltaik), einen Bereich eines Solarzellenmoduls
 der aktive Punkt beim Mauszeiger

 Hotspot (Geologie), eine ungewöhnlich heiße Region des Erdmantels, die zu erhöhter vulkanischer Aktivität in der darüberliegenden Erdkruste führt
 Biodiversitäts-Hotspot, eine Region mit hoher, stark bedrohter Artenvielfalt
 Hot Spot (Radioaktivität), einen stark radioaktiv kontaminierten, eng begrenzten Ort

 Hot Spot (Nuklearmedizin), eine Stelle mit erhöhter Radionuklidbelegung bei der Szintigraphie
 Hotspot (Genetik), einen DNA-Abschnitt mit erhöhter Rekombinationsrate
 eine lokal begrenzte Hautentzündung, siehe Pyotraumatische Dermatitis
 Hotspot (Epidemiologie), eine Region mit einer akut erhöhten lokalen Inzidenz einer Krankheit 

Hot Spot u. ä. heißen auch:
 Hot Spot – Spiel mit dem Feuer (1990), ein US-amerikanischer Film
 Hotspot (Pet-Shop-Boys-Album), ein 2020 veröffentlichtes Album der Pet Shop Boys
 HotSpot, eine Java Virtual Machine mit dynamischer Optimierung